Saint-Flour steht für folgende Objekte in Frankreich:
 Saint-Flour (Cantal), Kleinstadt im Département Cantal
 Arrondissement Saint-Flour, Verwaltungsbezirk im Département Cantal 
 Saint-Flour (Puy-de-Dôme), Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
 Bistum Saint-Flour, französisches Bistum
 Saint-Flour-de-Mercoire, Gemeinde im Département Lozère

Siehe auch:
 Flour
 Fluor